Suns pode ser:

Phoenix Suns - uma equipe de basquete da NBA National Basketball Association situado em Phoenix, Arizona.

A Hundred Million Suns - o quinto álbum de rock alternativo da banda Snow Patrol. 

Under a Billion Suns - um álbum do Mudhoney , lançado nos Estados Unidos em março de 2006.

DuckTales: Treasure of the Golden Suns - uma longa-metragem de animação americana feito em 1987 , que deu origem a série DuckTales. 

Desambiguação